Конду́ктор ( — сопровождающий, проводник):
 Конду́ктор — работник железной дороги, сопровождающий вагон в пути.
 Кондукто́р — воинское звание в русском дореволюционном ВМФ, присваивавшееся унтер-офицерам.
 Кондуктор — воинское звание, присваивавшееся чертёжникам и художникам в главных, окружных и полевых инженерных управлениях.
 Кондуктор — в машиностроении, одна из разновидностей станочных приспособлений, применяемая при обработке отверстий на сверлильном или фрезерном станке.
 Кондуктор характера — целое число, сопоставляемое характеру некоторого представления группы Галуа конечного расширения локальных полей.
 Кондуктор целого замыкания — идеал целостного коммутативного кольца с определёнными свойствами.
 Кондуктор — колонна обсадных труб, предназначенная для крепления верхнего интервала скважин с целью перекрытия горных пород, склонных к обрушению или поглощению промывочной жидкости.

Примечания